Polvijärvi kan syfta på:
Polvijärvi är en kommun i landskapet Norra Karelen, 
Polvijärvi (sjö i Norra Karelen, lat 63,17, long 28,97), sjö i Juga,  (1,8 km²)
Polvijärvi (sjö i Norra Karelen, lat 63,43, long 30,43), sjö i Lieksa,  (3,6 km²)
Polvijärvi (sjö i Tohmajärvi, Norra Karelen), sjö i Tohmajärvi,  (37 ha)
Polvijärvi (sjö i Polvijärvi, Norra Karelen), sjö i Polvijärvi,  (20 ha)
Polvijärvi (sjö i Valtimo, Norra Karelen), sjö i Valtimo,  (50 ha)
Polvijärvet, sjö i Heinävesi,  (1,3 km²)